, часто Хийё — японский авианосец времён Второй мировой войны.

Первоначально был заложен 30 ноября 1939 года как пассажирский лайнер «Идзумо мару» к Олимпийским играм 1940 года в Токио. С началом Второй мировой войны игры отменили, а лайнер реквизировало японское правительство для перестройки в авианосец, что изначально предполагалось проектом лайнера.

В сражении при Марианских островах получил сильные повреждения и затонул.

Ссылки 
 http://ship.bsu.by/main.asp?id=102621

Авианосцы типа «Дзюнъё»
Военные корабли и суда Kawasaki
Кораблекрушения 1944 года
Затонувшие корабли